Republika Komańczańska (1918-1919)
 Ruska Ludowa Republika Łemków (1918-1920)